Stefan Bradl (Augsburg, 29 november 1989) is een Duitse motorcoureur. Hij begon zijn actieve racecarrière in 2003 op de Sachsenring. Hij werd dat jaar 7e in de Red Bull Rookies Cup. In 2004 werd hij 5e in het Duits kampioenschap. Het volgende jaar wist Bradl het Duitse kampioenschap te winnen en daarnaast wist Bradl 2 wildcards te bemachtigen voor de Grand Prix van Duitsland en Tsjechië. Hij werd hier respectievelijk 15e en 16e.

Vanaf seizoen 2006 reed Bradl mee in het GrandPrix circuit 125cc. Hij werd uiteindelijk 26e met 4 punten. Hij reed dat jaar bij het team KTM Red Bull Juniors.

In 2011 werd hij kampioen in de Moto2-klasse.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe links

 Officiële website
 

Duits motorcoureur
MotoGP-coureur